Androstendion se može odnositi na:

 Δ4-Androstendion, slab androgen i intermidijar u biosintezi testosterona iz DHEA. 
 Δ5-Androstendion, prolek testosterona i stoga androgen/anabolički steroid
 Δ1-Androstendion, prolek 1-testosteron i stoga androgen/anabolički steroid

Vidi još 
 Androstandion
 Androstendiol
 Androstandiol

Андростани